Massimiliano I d'Asburgo – re di Germania (1486-1519) e imperatore (1508-1519)
 Massimiliano I del Messico- imperatore del Messico (1864-1867)
 Massimiliano I di Wittelsbach- principe-elettore di Baviera (1573-1651)
 Massimiliano Giuseppe di Wittelsbach-  principe-elettore (1799-1805), quindi re di Baviera (1805-1825) come Massimiliano I Giuseppe di Baviera
 Massimiliano I – meglio noto come Massimiliano di Hohenzollern-Sigmaringen